Второй дивизион Джей-лиги 2016 () — 18-й сезон Второго дивизиона Джей-лиги с момента его создания. Сезон стартовал 28 февраля и закончился 20 ноября 2016 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Второй дивизион Джей-лиги 2016 на сайте rsssf.com

2016
Спорт в Японии в 2016 году
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016